Elephant Butte, ville au Nouveau-Mexique.
Elephant Butte, montagne en Utah.